Il campionato di Primera División 2022, conosciuto anche con il nome di Liga Profesional 2022 (e per ragioni di sponsorizzazione chiamato Torneo Binance 2022) è stata la 93ª edizione del massimo torneo calcistico argentino, nonché la 2ª edizione organizzata dalla Liga Profesional, organo interno alla AFA. La competizione è iniziata il 3 giugno 2022 e si è conclusa il 25 ottobre 2022.

Al torneo hanno preso parte 28 squadre, tra cui le due neopromosse dalla Primera Nacional 2020: il Tigre, che è tornato in Primera DIvisión dopo la sua partecipazione nell'edizione 2018-2019, e il Barracas Central, che non giocava nella massima serie argentina dal lontano 1934 (durante il periodo amatoriale del calcio argentino).

Il campionato è stato vinto dal Boca Juniors, che in tal modo ha conquistato il suo 35º titolo nazionale (il 29° dall'inizio della era professionistica del calcio argentino). In conseguenza di ciò, il Boca Juniors si è qualificato anche per la Coppa Libertadores 2023 e disputerà la Supercoppa Argentina 2022. Il Racing Club, squadra vicecampione, disputerà uno spareggio con il Tigre (squadra vicecampione della Copa de la Superliga 2022) per il Trofeo de Campeones 2022.

Al termine del campionato, sono retrocesse in Primera B Nacional l'Aldosivi e il Patronato.

Formato 
Il regolamento del campionato prevedeva la disputa di un torneo di girone di sola andata tra tutte le squadre, per un totale di 27 partite.

A retrocedere in Primera B Nacional sono state le due squadre con il peggior promedio, ovvero la media-punti ottenuta da ogni squadra in questo campionato e nelle stagioni 2019-2020 e 2021 (compresi i punti ottenuti in Copa de la Liga Profesional).

Tutte le 28 squadre partecipanti hanno ottenuto il diritto di partecipare alla Copa Argentina 2023.

Qualificazione alle coppe internazionali 
Per determinare quasi tutte le squadre qualificate alle coppe internazionali (Coppa Libertadores 2023 e Coppa Sudamericana 2023), si è tenuto conto della cosiddetta Tabla anual, ovvero della classifica che somma i punti ottenuti da ogni squadra in tutto il 2022 (ovvero in questo campionato e nella Copa de la Liga Profesional 2022).

Coppa Libertadores 2023 

 Squadra vincitrice del campionato:  (ARG 1)
 Squadra miglior classificata nella Tabla anual ad eccezione delle squadre vincitrici dei due tornei disputati nell'anno 2022:  (ARG 2)
 Squadra vincitrice della Coppa Argentina 2022:  (ARG 3)
 Squadra seconda miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione delle tre squadre precedenti:  (ARG 4)
 Squadra terza miglior classificata nella Tabla anual:  (ARG 5)
 Squadra quarta miglior classificata nella Tabla anual:  (ARG 6)

Coppa Sudamericana 2023 

 Squadra miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2023:  (ARG 1)
 Squadra seconda miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2023:  (ARG 2)
 Squadra terza miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2023:  (ARG 3)
 Squadra quarta miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2023:  (ARG 4)
 Squadra quinta miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2023  (ARG 5)
 Squadra sesta miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2023  (ARG 6)

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
In corsivo gli allenatori con incarico ad interim.

Classifica 

Legenda
      Squadra campione e qualificata alla Coppa Libertadores 2022.
Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Calendario e risultati

Retrocessioni 
A retrocedere in Primera B Nacional saranno le due squadre ad avere il peggior promedio alla fine del campionato.

Legenda
 Squadre retrocesse in Primera B Nacional.
Note
Fonte: AFA

Tabla anual 
La Tabla anual prende in considerazione i punti ottenuti da ogni squadra sia nella Copa de la Liga Profesional 2022 che in questa edizione del campionato. Questa classifica viene utilizzata per determinare le squadre qualificate alle coppe internazionali.

Legenda
 Squadre qualificate alla Coppa Libertadores 2023.
 Squadre qualificate alla Coppa Sudamericana 2023.
Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.
X - Il Boca Juniors è già qualificato per la Coppa Libertadores 2023, avendo vinto la Copa de la Liga Profesional 2022.

Statistiche

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Copa de la Liga Profesional 2022
 Trofeo de Campeones de la Liga Profesional 2022
 Primera B Nacional 2022
 Primera B Metropolitana 2022
 Torneo Federal A 2022
 Primera C 2022
 Primera D 2022

Note 

Calcio nel 2022
Campionato argentino di calcio